Меркадо ( — «рынок»):

Фамилияи 
 Меркадо, Габриэль (род. 1987) — аргентинский футболист, защитник клуба «Ривер Плейт» и сборной Аргентины.
 Меркадо, Дженнилин (род. 1987) — филиппинская актриса и певица.
 Меркадо, Джиллиан (род. 1987) — американская модель.
 Меркадо, Кевин (род. 1995) — эквадорский футболист
 Меркадо, Луис (1525—1606) — испанский медик эпохи Возрождения, гинеколог и эпидемиолог, профессор Университета Толедо.
 Меркадо, Питер (род. 1981) — эквадорский футболист, полузащитник клуба «Ферровиариос».
 Меркадо, Сихифредо (род. 1968) — мексиканский футболист, защитник.
 Меркадо, Таня (более известна под псевдонимом Джина Линн; род. 1974) — американская фотомодель, порноактриса, порнорежиссёр, телеведущая и актриса.
 Меркадо, Фелисия (род. 1959) — мексиканская актриса и фотомодель, снявшаяся почти в 50-ти теленовеллах.

Составная фамилия 
 Меркадо дель Торо, Эмилиано (1891—2007) — пуэрто-риканский долгожитель, водитель грузовика, старейший житель планеты.
 Меркадо Харрин, Эдгардо (1919—2012) — перуанский государственный и военный деятель, премьер-министр Перу (1973—1975).
 Ривас Меркадо, Антониета (1900—1931) — мексиканская танцовщица, писательница, покровительница искусств, яркая фигура эпохи.

Топоним 
 Барбадильо-дель-Меркадо — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бургос, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. 
 Гумьель-де-Меркадо — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бургос, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон.
 Ноэль-Кемпфф-Меркадо — национальный парк в провинции Хосе-Мигель-де-Веласко Боливии на границе с Бразилией.